Pawieł Abrosimow (generał porucznik)
 Pawieł Abrosimow (architekt)